A 2002-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Serena Williams nyert nővére, Venus Williams előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Venus Williams (Döntős)
  Serena Williams (Bajnok)
  Jennifer Capriati (Negyeddöntős)
  Szeles Mónika (Negyeddöntős)
  Kim Clijsters (Második kör)
  Justine Henin (Elődöntős)
  Jelena Dokić (Negyedik kör)
  Sandrine Testud (Második kör)
  Amélie Mauresmo (Elődöntős)
  Silvia Farina Elia (Harmadik kör)
  Daniela Hantuchová (Negyeddöntős)
  Jelena Gyementyjeva (Negyedik kör)
  Meghann Shaughnessy (Második kör)
  Iroda Tuljaganova (Második kör)
  Anna Smashnova (Első kör)
  Lisa Raymond (Negyedik kör)

  Patty Schnyder (Második kör)
  Anastasia Myskina (Harmadik kör)
  Magdalena Maleeva (Negyedik kör)
  Tamarine Tanasugarn (Negyedik kör)
  Tatiana Panova (Harmadik kör)
  Anne Kremer (Második kör)
  Iva Majoli (Harmadik kör)
  Alexandra Stevenson (Első kör)
  Nathalie Dechy (Harmadik kör)
  Dája Bedáňová (Harmadik kör)
  Szugijama Ai (Harmadik kör)
  Paola Suárez (Első kör)
  Barbara Schett (Második kör)
  Clarisa Fernández (Második kör)
  Nicole Pratt (Első kör)
  Amanda Coetzer (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1